The 2007 FutureSex/LoveShow — третий концертный тур американского певца Джастина Тимберлейка в поддержку его второго студийного альбома FutureSex/LoveSounds (2006).

Разогрев 
 Пинк (некоторые концерты в Северной Америке)
 Good Charlotte (некоторые концерты в Северной Америке)
 Фёрги (некоторые концерты в Северной Америке и Европе)
 Unklejam (некоторые концерты в Европе)
 Kenna (некоторые концерты в Европе)
 Наташа Бедингфилд (некоторые концерты в Европе)
 Эсме Дентерс (некоторые концерты в Европе)
 Пэрис Уэллс (некоторые концерты в Австралии)

Сет-лист 
 «FutureSex/LoveSound»
 «Like I Love You»
 «My Love» (содержит элементы из «Let Me Talk to You (Prelude)»)
 «Señorita»
 «Sexy Ladies»
 «Until the End of Time»
 «What Goes Around... Comes Around»
 «Chop Me Up»
 «Rock Your Body»
 Medley: «Gone» / «Take It from Here» / «Last Night»
 «Damn Girl»
 «Summer Love»
 «Losing My Way»
 «Cry Me a River»
 «LoveStoned/I Think She Knows (Interlude)»
 «SexyBack»
На бис:
  «(Another Song) All Over Again»

Примечания
 Тимберлейк исполнял песню «California Love» во время второй североамериканской части тура (в Калифорнии).
 7 февраля 2007 года Тимберлейк исполнял песню «Dick in a Box» c Энди Сэмбергом в Нью-Йорке; 8 сентября певец исполнил сольную версию этой песни в Такоме. Также он исполнял сольную версию «Dick in a Box» 1 и 2 сентября 2007 года в Лас-Вегасе.
 В Атланте Тимберлейк исполнял песню «My Love» с T.I..
 На некоторых концертах в Европе во время исполнения песни «Cry Me a River» были добавлены отрывки из песни «Crazy».
 16 сентября 2007 года, в Лос-Анджелесе Тимберлейк исполнил песню «Stronger» вместе с Канье Уэстом.
 31 января, в Монреале аудитория пела песню «Happy Birthday» для Тимберлейка, а 10 марта, в Детройте для Тимбалэнда.
 В Лондоне Тимберлейк исполнил песню «Where Is the Love?» вместе с Black Eyed Peas.

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Джастина Тимберлейка
Концертные туры 2007 года